Samartín steht für:

 den asturischen Namen von San Martín del Valledor in Spanien
 den asturischen Namen von San Martín de Lodón in Spanien

Siehe auch:
 Samartin
 Sammartin
 San Martin